Хизри́ев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Хизриев Анзор Русланович (род. 1990/1994) — российский борец вольного стиля.
 Хизриев Заур Хайдарович (род. 1978) — мэр Грозного.
 Хизриев Зелимхан Русланович (род. 1995) — российский борец вольного стиля.
 Хизриев Муслим (род. 1990) — российский борец смешанных единоборств.
 Хизриев Тимур Шамилович (род. 1995) — российский борец смешанных единоборств.